

Patronymie
 Joseph Oblin (1898-1973) est un homme politique belge.

Toponymie

 Oblin est un village de la voïvodie de Mazovie.